32 sezon Niemieckiej Formuły 3 (ATS Formel 3 Cup) – rozpoczął się 12 kwietnia i zakończył 18 października po osiemnastu rundach. Tytuł mistrzowski zdobył Ho-Pin Tung.

Zespoły i kierowcy 
Źródło: formel3guide.com

|valign="top"|

Kalendarz

Klasyfikacje

ATS Formel 3 Cup

Formel 3 Trophy

Debiutanci

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Niemieckiej Formuły 3

Sezony Niemieckiej Formuły 3
2006 w sportach motorowych
2006 w Niemczech
2006 w Holandii
2006 w Austrii